

Nom commun 

 
 Tiempo de valientes est un film argentin réalisé par Damián Szifron, sorti en 2005.

Nom propre 
 Sergio Tiempo est un pianiste argentin, né à Caracas (Venezuela) en 1972.
 Bataille de Mal Tiempo